Сарафя́н — армянская фамилия.

Известные носители:
 Сарафян, Анджела (род. 1983) — американская актриса.
 Сарафян, Барбара (род. 1968) — бельгийская актриса.
 Сарафян, Даниэль (род. 1982) — бразильско-армянский боец смешанных боевых искусств.
 Сарафян, Деран (род. 1958) — американский кинопродюсер, кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Сарафян, Кэтрин — американский продюсер в Пиксар.
 Сарафян, Ричард (род. 1930) — американский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
 Сарафян, Теди (род. 1966) — американский сценарист.
 Сарафян, Элон — армянский певец, автор песен.